Мулен-Нёф — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Мулен-Нёф — коммуна во Франции, департамент Дордонь.